Букурия () — село в Кагульском районе Молдавии. Является административным центром коммуны Букурия, включающей также село Тудорешть.

География 
Село расположено на высоте 115 метров над уровнем моря. Рядом с западной окраиной села, по направлению с севера на юг протекает река Большая Салчия (правый приток реки Ялпуг). В 300 м западнее северной окраины села в реку Большая Салчия впадает река Лучешть.

История 
Село Букурия было образовано 11 июня 1964 года из населённого пункта совхоза-завода «Трифештский».

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Букурия проживает 791 человек (368 мужчин, 423 женщины).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Кагульского района